Mužská čtyřhra Los Cabos Open 2022 probíhala v první polovině srpna 2022. Do deblové soutěže loscaboského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájci titulu, Mexičan Hans Hach Verdugo s Američanem Johnem Isnerem, nestartovali společně. Isner do turnaje nezasáhl. Spoluhráčem Hacha Verduga se stal Hunter Reese, s nímž v úvodním kole nestačil na Australany Matthewa Ebdena a Maxe Purcella.

Vítězem se stal americko-srbský pár William Blumberg a Miomir Kecmanović, který ve finále za 53 minut deklasoval čtvrtou nasazenou, jihoafricko-brazilskou dvojici Raven Klaasen a Marcelo Melo po setech 6–0 a 6–1. Šampioni v duelu odvrátili všech pět brejkbolů a sami jich šest z dvanácti využili. Oba si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Z první společné účasti si odvezli premiérovou párovou trofej. Jeden turnaj odehráli již v roce 2015 mezi juniory, kdy vypadli v úvodním kole. Blumberg udržel na okruhu ATP Tour finálovou neporazitelnost a vybojoval třetí deblový titul. Pro Kecmanoviće to bylo první takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Los Cabos Open
ATP Tour 2022